Hradec est un toponyme qui peut désigner :

Hradec, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Hradec, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Hradec Králové, une ville, chef-lieu du district de Hradec Králové et capitale de la région de Hradec Králové ;
 Hradec-Nová Ves, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Hradec nad Moravicí, une ville du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Hradec nad Svitavou, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Jindřichův Hradec, une ville, chef-lieu du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Krty-Hradec, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
Palais des seigneurs de Hradec, dans le quartier de Malá Strana à Prague.

Homonymie de localités en  Tchéquie